La Font de can Barret és una font d'aigua procedent d'una mina, situada als jardins de Montbau al districte d'Horta-Guinardó, de Barcelona. La font raja contínuament per dues aixetes amb una cabal a l'estiu de 2018 de 90 litres/hora.

Història 
Primitivament brollava al capdamunt del carrer Poesia quan encara la zona estava a mig urbanitzar. La font es va traslladar a la ubicació actual quan es van urbanitzar els jardins de Montbau, o jardins del carrer Poesia, obra de l'arquitecte Joaquim Maria Casamor.

L'aigua arriba a la font actual canalitzada pel clavegueram, des de l'entrada a la mina prop de l'escola Baloo. A l'entrada a la mina, a bastanta profunditat respecte a la superfície, hi ha una escala de 12 graons fins a arribar a la galeria, que a uns 15 metres cap al nord es bifurca en dos ramals, un que segueix cap al nord uns 120 metres, i l'altre cap al nord-est, molt més llarg, excavat en la roca i revestit amb maons.

Hi va haver un intent per part de l'Ajuntament de clausurar la font, per les modificacions urbanístiques que s'hi volien fer i pel risc que l'aigua no fos potable. La reivindicació dels veïns va impedir-ne la desaparició i es va traslladar al mig dels jardins de Montbau, on es troba actualment.

Can Barret 
La font de Can Barret és l'única mostra que roman de la esplèndida finca de Can Barret, que data del segle XVIII, quan les famílies Druet i de Foyé van arribar del Rosselló. El 1851 Francesc Barret i Druet estava casat amb Constància Carafí i de Foyé i van adquirir el mas per convertir-lo en una finca d'esbarjo amb magnífics jardins, templets, estanys i jocs d'aigua gràcies a l'abundància de què disposava. Va heretar la finca la seva filla, Mercè Barret Carafí, que va casar amb Melquíades Calzado Merino i van tenir tres fills. Aquests, però, ja no la conservaren com a residencia habitual, sinó com a finca d'estiueig. A la mort del matrimoni Calzado-Barret van heretar la finca els seus fills Josep Maria (casat amb Dolors de Dalmases), Francesc (casat amb Rafaela de Castro) i Manuel (casat amb Carmen de Ayguavives). A l'any 1956 Can Barret deixà d'existir per a edificar el barri de Montbau, romanent únicament la font.

Referències

Vegeu també 
 Fonts de Barcelona

Enllaços externs 

 154 - Font de Can Barret Wikiloc

Geografia d'Horta-Guinardó
Can Barret
Montbau